Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rudomina − rzymskokatolicki zakonnik i misjonarz
 Antoni Ludwik Rudomina Dusiacki − polski szlachic, urzędnik staropolski
 Jan Rudomina Dusiacki (ok. 1543–1621) – wojski brasławski, deputat Trybunału Litewskiego
 Jan Rudomina-Dusiacki (1581–1646) – poseł na sejmy, chorąży i kasztelan nowogródzki
 Maciej Rudomina − polski patrycjusz, burmistrz wileński
 Zofia Rudomina-Dusiatska − polska nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa

Zobacz też:
 Iwan z Rudomina − polski rycerz